Pflug steht für:
 Pflug, landwirtschaftliches Gerät
 Pflug (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schneepflug, Gerät zum Schneeräumen
 Pflug, Bremstechnik beim Skifahren, siehe Schwung (Ski)#Pflugschwung
 Pflug, Bremstechnik beim Inlineskaten
 Pflug (Einheit), altes Flächenmaß in Schleswig-Holstein
 Pflug, Yoga-Übung, siehe Halasana
 Der Pflug, Zeitschrift der täuferischen Gemeinschaft Bruderhöfer

Pflug ist der Name folgender Orte:
 Pflug (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg in Sachsen

Siehe auch:
 Pflugk